Prinz Hamlet bzw. Prins Hamlet ist der Name folgender Schiffe:

 Prins Hamlet (Schiff, 1966)
 Prinz Hamlet (Schiff, 1969)
 Sveti Stefan II (1973–1988)